Під — прийменник.
 Під — плоскодонне пониження рельєфу.
 Під — нижня площина, дно руської печі, де горять дрова.
 Під — дно доменної печі.
 Під — нижня горизонтальна поверхня, площина якого-небудь приміщення, ями, криниці.
 Під — місце, майданчик для стіжка.
 Під — діалектна назва горища.
 Під — стілець стовпового вітряка.

Посилання